Turniej judo na Island Games 2009 trwał od 28 do 29 czerwca 2009 roku. Tylko drużynowa konkurencja męska odbyła się 1 lipca. Wszystkie spotkania odbyły się w Mariehamn na sali Idrottsgården, mierzącej 18x32 metry.

Medale 
Medale dla poszczególnych krajów

Konkurencje męskie 
W turnieju judo odbyło się osiem konkurencji męskich, z których jedna była drużynowa, a pozostałe indywidualne.

Waga 60 kg 
W konkurencji wagowej 60 kg wzięło udział trzynastu zawodników z ośmiu reprezentacji. Były to reprezentacje: Gibraltaru, Jersey, Minorki, Rodos, Saremy, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Cała konkurencja odbyła się 28 czerwca.

Medaliści

Finały 
Przebieg męskiego turnieju judo 60 kg wyglądał następująco:

Repasaż

Waga 66 kg 
W konkurencji wagowej 66 kg wzięło udział dwunastu zawodników z dziewięciu reprezentacji. Były to reprezentacje: Gibraltaru, Guernsey, Jersey, Minorki, Rodos, Saremy, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Cała konkurencja odbyła się 29 czerwca.

Medaliści

Finały 
Przebieg męskiego turnieju judo 66 kg wyglądał następująco:

Repasaż

Waga 73 kg 
W konkurencji wagowej 73 kg wzięło udział czternastu zawodników z dziewięciu reprezentacji. Były to reprezentacje: Gibraltaru, Guernsey, Jersey, Minorki, Rodos, Saremy, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Cała konkurencja odbyła się 28 czerwca.

Medaliści

Finały 
Przebieg męskiego turnieju judo 73 kg wyglądał następująco:

Repasaż

Waga 81 kg 
W konkurencji wagowej 81 kg wzięło udział trzynastu zawodników z dziewięciu reprezentacji. Były to reprezentacje: Gibraltaru, Guernsey, Jersey, Minorki, Rodos, Saremy, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Cała konkurencja odbyła się 29 czerwca.

Medaliści

Finały 
Przebieg męskiego turnieju judo 81 kg wyglądał następująco:

Repasaż

Waga 90 kg 
W konkurencji wagowej 90 kg wzięło udział trzynastu zawodników z ośmiu reprezentacji. Były to reprezentacje: Gibraltaru, Guernsey, Minorki, Rodos, Saremy, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Cała konkurencja odbyła się 28 czerwca.

Medaliści

Finały 
Przebieg męskiego turnieju judo 90 kg wyglądał następująco:

Repasaż

Waga pon. 100 kg 
W konkurencji wagowej poniżej 100 kg wzięło udział sześciu zawodników z pięciu reprezentacji. Były to reprezentacje: Minorki, Rodos, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Cała konkurencja odbyła się 29 czerwca.

Medaliści

Przebieg 
Przebieg męskiego turnieju judo poniżej 100 kg wyglądał następująco:

Faza grupowa

Faza pucharowa

Waga pow. 100 kg 
W konkurencji wagowej powyżej 100 kg wzięło udział ośmiu zawodników z sześciu reprezentacji. Były to reprezentacje: Gibraltaru, Jersey, Rodos, Saremy, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Cała konkurencja odbyła się 28 czerwca.

Medaliści

Przebieg 
Przebieg męskiego turnieju judo powyżej 100 kg wyglądał następująco:

Faza grupowa

Faza pucharowa

Konkurencja drużynowa 
W konkurencji drużynowej wzięło udział dziewięć następujących reprezentacji: Gibraltaru, Guernsey, Jersey, Minorki, Rodos, Saremy, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Cała konkurencja odbyła się 1 lipca.

Medaliści

Finały 
Przebieg męskiego turnieju drużynowego judo wyglądał następująco:

Repasaż

Konkurencje żeńskie

Waga pon. 57 kg 
W konkurencji wagowej poniżej 57 kg wzięło udział sześć zawodniczek z czterech reprezentacji. Były to reprezentacje: Guernsey, Rodos, Wysp Alandzkich oraz Wyspy Man. Cała konkurencja odbyła się 28 czerwca.

Medalistki

Przebieg 
Przebieg żeńskiego turnieju judo poniżej 57 kg wyglądał następująco:

Faza grupowa

Faza pucharowa

Waga pon. 63 kg 
W konkurencji wagowej poniżej 63 kg wzięło udział sześć zawodniczek z czterech reprezentacji. Były to reprezentacje: Rodos, Saremy, Wysp Alandzkich oraz Wyspy Man. Cała konkurencja odbyła się 29 czerwca.

Medalistki

Przebieg 
Przebieg żeńskiego turnieju judo poniżej 63 kg wyglądał następująco:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Judo na stronie wyników Island Games 2009 
  

Island Games 2009